Aiginai Philiszkosz (Kr. e. 4. század) görög filozófus,
 Philiszkosz (epikureus filozófus)
 Philiszkosz (festő)
 Philiszkosz (szobrász)
 Philiszkosz (komédiaköltő)
 Philiszkosz (tragédiaköltő)